Александр Скрябин:
 Скрябин, Александр Александрович (1890—1969) — двоюродный брат композитора А. Н. Скрябина. Ротмистр лейб-гвардии Конно-гренадерского полка, военный историк, писатель. Более известен как музыкант: пианист, композитор, руководитель созданного им в Париже оркестра балалаек и казачьего хора.
 Скрябин, Александр Николаевич (1872—1915) — русский композитор и пианист.
 Скрябин, Александр Петрович (1798—1861) — дворянин, заседатель от Московского дворянства.
 Скрябин, Александр Серафимович (1947—2022) — советский музыковед.